El Sr. Mackey es un personaje ficticio de la serie de televisión animada South Park.

El Sr. Mackey es el psicólogo orientador de la Escuela Primaria de South Park. Siempre al terminar de hablar, añade la palabra "¿sabeeeeen?" (¿mm'kayyyyy? en la versión en inglés y en Latinoamérica), y sus padres también lo hacen, además de que tiene la cabeza muy grande y que una vez se expuso al sexo y las drogas. Este personaje aparece regularmente en los episodios, especialmente cuando los niños de South Park se meten en problemas.

Una vez en un capítulo el Sr. Mackey tiene relaciones sexuales con la Señorita Selastraga y de ahí es porque ella se muere en la 6° temporada. Su enorme cabeza se debe a lo ajustada que usa su corbata. Esto se puede comprobar cuando en el episodio en el que se vuelve hippie, una joven le quita la corbata y su cabeza se desinfla.  Al igual que el Sr. Garrison, está inspirado en un profesor del colegio de los creadores de la serie. En el episodio Algo que puedes hacer con tu dedo se descubrió que hacía vídeos sadomasoquistas con la madre de Eric Cartman.

En un episodio de la temporada 14 se revela que sufre de síndrome de acaparador compulsivo al igual que Stan Marsh y un pastor de la ciudad. Según la terapia para curarlo, se debió a un acontecimiento de su pasado cuando era niño y fue acosado por Woodsy, la mascota oficial de la conservación de bosques de Estados Unidos. Debido a ese acontecimiento, en su cabeza quedó grabada su voz diciendo "No contamines", y por eso acaparaba cosas, pero actualmente está curado.

En español es doblado por el actor de voz Humberto Vélez en las 2 primeras temporadas dobladas en México, y en la versión miamense fue doblado por Guillermo Sauceda en las primeras 9 temporadas, y por Rolando Felizola hasta la decimosexta.

Personajes de South Park
Psicólogos ficticios
Profesores ficticios